Скосаревский — фамилия:

 Скосаревский, Евпатий Степанович — Георгиевский кавалер; майор; 31 июля 1877.
 Скосаревский, Павел Демьянович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6366; 11 декабря 1840.

См. также 
 Скосаревское